Lo  è un torneo professionistico di tennis giocato annualmente sul sintetico indoor a Kyoto, in Giappone, dal 1997. Fino al 2018 ha fatto parte del circuito maschile ATP Challenger Tour. Dal 2019 fa invece parte del circuito femminile ITF Women's Circuit.

Albo d'oro

Singolare femminile

Doppio femminile

Singolare maschile

Doppio maschile

Collegamenti esterni